Il Cerveza Cristal 1998 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1998. Il torneo si è giocato a Santiago in Cile dal 7 al 13 dicembre 1998 su campi in terra rossa.

Vincitori

Singolare

 Gastón Gaudio ha battuto in finale  Karim Alami 6-2, 3-6, 6-4

Doppio

 Enzo Artoni /  Federico Browne hanno battuto in finale  Hermes Gamonal /  Ricardo Schlachter 6-2, 6-4

Collegamenti esterni